Vangen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Vangen (1960–2013), norwegischer Opernsänger
 Thorleif Vangen (1920–1996), norwegischer Skilangläufer